Хеннинг Хаугер (; 17 июля 1985, Берум) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Эльфсборг» и сборной Норвегии.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы норвежского «Стабека». В клубе заиграл в 2003 году и стабильно выступал до 2011 года (в 2008 году стал чемпионом страны). В июле 2011 подписал контракт с командой Чемпионата Германии «Ганновер 96» на 4 года и получил номер 15 в клубе.

В сборной дебютировал в январе 2006 года на товарищеском турнире, где выступали США и Мексика. Провёл 23 игры, забитыми голами не отмечался.

3 января 2013 года Хаугер перешел в шведский «Эльфсборг». 26 января 2017 года Хеннинг Хаугер подписал трехлетний контракт с норвежским клубом «Стрёмсгодсет».

Статистика

Достижения 
 Обладатель Кубка Швеции: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ганновера»
 Профиль на сайте ФНК
 Профиль на сайте журнала Kicker
 
 
 
 Профиль Хеннинга Хаугера на сайте weltfussball.de

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Эльфсборг»